La nazionale di pallavolo femminile della Georgia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Georgia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Georgia.

Rosa
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato europeo 2017.

Risultati

Campionato europeo

European Golden League

European Silver League

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile della Georgia

 
Pallavolo